Совок — господарський інструмент.
 Совок — прилад для збору ягід.
 Совок — пейоративне позначення людини, чиї психологічні та суспільні установки вважаються заснованими на системі міфів, принесеній із радянської пропаганди.

Схожі терміни 
 Homo Sovieticus — аналогічний до совка термін, але вживається більше не в розмовній українській мові, а в науковій літературі